ФК Актобе () је казахстански фудбалски клуб из Актобеа. Своје домаће утакмице игра на Централном стадиону у Актобеу, капацитета 13.500 места. Клуб има четири титуле првака државе, док је прву титулу освојио тек 2005. године. Такође је 2008. освојио Куп Казахстана и два пута је освајао Суперкуп.

Бивши називи клуба 
 „Актюбинец“ (1967—1995)
 „Актобемунай“ (1996)
 „Актобе“ (1997)
 „Актобе-Ленто“ (2000—2004)
 „Актобе“ (2005-тренутно)

Резултати у лиги

Успеси 
 Премијер лига Казахстана
 Првак (5): 2005, 2007, 2008, 2009, 2013.

 Куп Казахстана
 Победник (1): 2008
 Финалиста (2): 1994, 2014.

 Суперкуп Казахстана
 Победник (3): 2008, 2010, 2014.

 Прва лига Казахстана (друга лига)
 Првак (1): 2000

Актобе у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба
 Сајт навијача

А